Сан Хосе Лагунас има више значења:

 Сан Хосе Лагунас, Капулин (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хосе Лагунас (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику